Idioma kol hace referencia a dos artículos:

Lenguas 
 Idioma kol (Islas Andamán), extinta, hablada en las islas Andamán, India.
 Idioma kol (Nueva Bretaña), hablada en la isla de Nueva Bretaña, Papúa Nueva Guinea.